El término Kreutzer puede referirse a:
 Kreutzer, botánico inglés.
 Rodolphe Kreutzer, violinista francés.
 Sonata para violín n.º 9 Kreutzer, composición musical de Ludwig van Beethoven.
 La Sonata Kreutzer, novela del escritor ruso León Tolstoy.
Kreutzer o jreuzer, moneda de plata que se usó en el sur de Alemania. A mediados del  60 Kreuzer valían un Gulden.